Alles steht für

 einen Begriff, zugehörig zu der Wortgruppe der Indefinitpronomen, siehe Alles
 Alles (Album), Album des deutschen Schlagersängers Wolfgang Petry

Alles ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Alles (1905–1968), deutscher Politiker (CDU)
 Gustavo Alles (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Julio Alles (1900–??), argentinischer Ruderer
 Randolph Alles (* 1954), US-amerikanischer Regierungsbeamter, Direktor des United States Secret Service
 Rolf Alles (* 1933), deutscher Rudersportler
 Sarah Alles (* 1986), deutsche Schauspielerin

Alles als Ortsname:
 Alles-sur-Dordogne, französische Gemeinde

Siehe auch:
 Alles Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Nevada
 Ales
 Alle